Chevallier je priimek več oseb:
 Ernest-Victor-Auguste Chevallier, francoski general
 Alain Chevallier, francoski oblikovalec motociklov in brat Olivierja Chevallierja
 Claire Chevallier, francosko-belgijski klasični pianist
 Gabriel Chevallier, francoski romanopisec
 Jean-Baptiste-Alphonse Chevallier, francoski farmacevt in kemik
 Jean-Jacques Chevallier, francoski zgodovinar
 John Barrington Chevallier, britanski učitelj, ki je igral v štirih finalih pokala FA, v zmagovalni ekipi leta 1879 in 1882
 Olivier Chevallier, francoski motociklistični dirkač za Veliko nagrado in brat Alaina Chevallierja
 Temple Chevallier, britanski profesor matematike in astronomije